Алексе́й Никола́евич Чарды́нин (29 мая 1940, Одесса, СССР — 15 мая 2007, Москва, Россия) — советский и российский кинооператор, лауреат Государственной премии СССР (1974).

Биография 
Родился в Одессе. Начал работать в кино с 1956 года. С 1957 года — на Одесской киностудии и Киностудии имени М. Горького. Будучи ассистентом оператора принимал участие в съёмках «Обыкновенное чудо» (1964), «Герой нашего времени» (1966) и других. Второй оператор на фильме «Журналист» (1967).

Окончил операторский факультет ВГИКа в 1966 году. Одним из преподавателей на курсе была М. М. Пилихина.

С 1982 года — на Киностудии имени М. Горького. 

Член Союза кинематографистов СССР.

Скончался 15 мая 2007 года в Москве после продолжительной болезни.

Семья 
Был женат на Ларисе Лужиной (род. 1939), актрисе, брак оказался непродолжительным — с 1963 по 1967 год.

Фильмография 
  — День ангела ''(при участии А. Осипова)
  — Чудак из пятого «Б» ''(совместно с Г. Тутуновым)
  — Если это случится с тобой
  — Новогодний сюрприз (Фитиль № 137)
  — Иван да Марья
  — Поле перейти
  — Далёкий марш ''(короткометражный)
  — Приключения маленького папы 
  — Не ставьте Лешему капканы…  
  — Костёр в белой ночи
  — За явным преимуществом
  — После войны — мир  
  — Заряжённые смертью ''(совместно с А. Ковальчуком)
  — Вопреки всему
  — Транзит для дьявола ''(в соавторстве)

Награды 
 Государственная премия СССР (1974) — за фильм «Чудак из пятого „Б“».

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Выпускники операторского факультета ВГИКа
Операторы-постановщики
Персоналии:Одесская киностудия
Персоналии:Киностудия имени М. Горького
Члены Союза кинематографистов СССР